Забайкалец — остановочная платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

Деятельность 

На платформе с 25 ноября 2012 года останавливается пассажирский поезд № 601/602 сообщением Южно-Сахалинск — Тымовск.

Пригородное сообщение представлено 1 парой летних пригородных поездов Поронайск — Победино, состоящей из четырёх сидячих вагонов.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Подробное расписание в служебной книжке пассажирской компании Сахалин с 25 ноября 2012 года

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области